Леони́д Леони́дович Ле́вин (род. 2 сентября 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель. Заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации с 22 января 2020 года.

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи с 21 декабря 2011 по 22 января 2020.

Биография 
Родился 2 сентября 1974 года в Москве.

Образование 
В 1995 году окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина.

В 2020 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в 2022 окончил  магистратуру РАНХиГС по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Профессиональная деятельность 
 С 1995 года по 1998 год — руководитель РR-службы агентства «Медиа-Стар».
 С 1998 года по 2006 год — генеральный директор PR-агентства «Тайный Советник».
 В 2007 году — создал коммуникационную группу «Тайный Советник».
 В 2007 году — президент коммуникационной группы «Тайный Советник».
 С 2007 года по 2011 год — председатель Совета исследовательского центра «Новая политика».
 В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной думы VI созыва (в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Справедливая Россия»).
 С 23 сентября 2014 года — председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
 На выборах в Государственную думу Федерального Собрания РФ VII созыва (2016 год) баллотировался от партии «Справедливая Россия» по 147 Лермонтовскому одномандатному избирательному округу, Пензенская область, и был избран депутатом.

Вместе с депутатом Петром Толстым и сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой стал автором поправок, предполагающих признание физического лица «иностранным агентом» при распространении им материалов для неограниченного круга лиц и получении иностранного финансирования. Поправки вызвали неоднозначную реакцию со стороны журналистского сообщества, но были приняты Госдумой РФ в конце ноября 2019 года.

22 января 2020 года назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации.

Курирует вопросы:

 информационных технологий
 связи
 СМИ
 культуры, искусства, кинематографии
 туризма
 спорта
 взаимодействия с религиозными организациями
 Национального проекта «Цифровая экономика»

Членство в организациях 
 Член фракции Политической партии «Справедливая Россия».
 Секретарь Союза журналистов России.
 Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта.
 Член экспертного совета журнала «Советник».
 Член Совета директоров футбольного клуба «Локомотив».
 Участвует в работе Фонда «Академия российского телевидения».

Награды 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (20 сентября 2016 года) — за заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу.
 Благодарность Правительства Российской Федерации — за заслуги в законотворческой деятельности и многолетний добросовестный труд.
 Почётная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — за существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма в Российской Федерации.
 Медаль «За защиту Республики Крым» (13 марта 2015 года) — за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым и в связи с Днём воссоединения Крыма с Россией.
 Премия «Персона года» — за вклад в формирование положительного имиджа российского бизнеса.
 Медаль Центральной избирательной комиссии РФ «За содействие в организации выборов».
 Почетная грамота Правительства Российской Федерации (декабрь 2019 года) «За вклад в развитие российского парламентаризма и законотворческую деятельность»

Публицистика 
 Л.Левин: О роли социальных сетей в победе Трампа (Rambler News Service, 9 ноября 2016 года)

Примечания

Ссылки 
 О Левине Л. Л. Законодательная деятельность депутата / сайт «ПолитМетрика.рф»
 Агент Кипра в Думе. Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами / The Insider (4 декабря 2019)

Члены «Справедливой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Политтехнологи России